El Paso Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* El Paso Township (Arkansas)
 El Paso Township (Illinois)